Dame, König, As, Spion ist der deutsche Titel folgender Werke:

 Dame, König, As, Spion (Roman), Roman von John le Carré
 Dame, König, As, Spion (1979), Fernsehserie mit Alec Guinness als George Smiley
 Dame, König, As, Spion (2011), Spielfilm mit Gary Oldman als George Smiley